Die Sony Ericsson Open 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 22. März bis 4. April 2010 in Miami stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das zweite von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000. Parallel dazu fanden in Miami auch die Sony Ericsson Open 2010 der Damen statt.

Titelverteidiger im Einzel war Andy Murray, er schied jedoch diesmal bereits in der zweiten Runde aus. Im diesjährigen Finale setzte sich der Lokalmatador Andy Roddick gegen Tomáš Berdych in zwei Sätzen mit 7:5 und 6:4 durch. Dies war nach 2004 sein zweiter Triumph in Miami und der 29. ATP-Turniersieg in seiner Karriere insgesamt. Im Doppel gewannen im letzten Jahr Max Mirny und Andy Ram den Titel, sie traten jedoch in diesem Jahr jeweils mit anderen Partnern an. Während Ram bereits in der ersten Runde ausschied, schaffte es Mirny erneut ins Finale. Dort unterlag er mit seinem Partner Mahesh Bhupathi dem Duo Lukáš Dlouhý und Leander Paes in zwei Sätzen. Dies war der vierte gemeinsame Titel für Dlouhý und Paes, jedoch für beide der erste Titel im laufenden Jahr.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 3.645.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 4.500.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 22. bis 23. März 2010 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 135 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 50 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 27 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)